Obchodní akademie Tábor je veřejná střední škola nacházející se v jihočeském městě Tábor.

Škola celkově nabízí dva různé obory vzdělávání,středoškolského studia (ekonomické lyceum, obchodní akademie) 

Významným žákem této školy je politik a učitel Jaroslav Větrovský

Tábor
ekonomická Tábor
Střední školy v Táboře
Školy založené roku 1996